Batalha do Aoo (274 a.C.)
Batalha do Aoo (198 a.C.)

Desambiguações de história